Файнс () — английская фамилия.

Известные носители-родственники 
 Файнс, Саватида (1974) — багамская легкоатлетка.

Британская аристократия 
 Джеймс Файнс, 1-й барон Сэй и Сил (ок. 1395 1450)
 Блаунт, Элизабет (Бесси Блаунт, Бесси Файнс) (ок. 1502 1539/1541) — фаворитка короля Англии Генриха VIII, мать его сына Генри Фицроя;
  (1582—1662) — английский политик;
  (ок. 1608 1669) — английский политик (сын 1-го виконта);
  (1662—1741) — английская путешественница и писательница (дочь Натаниэля Файнса);

Современная семья Файнсов (близкое родство) 

  (18-й барон Сэй и Сил; 1858—1937) — британский политик;
  (1864—1943) — британский политик и колониальный администратор (брат Джеффри Файнса);
  (1907—1994) — британский промышленник (правнук 16-го барона Сэй и Сил — двоюродный племянник Джеффри и Юстаса Файнс)
  (21-й барон Сэй и Сил; род. 1920) — британский аристократ и бизнесмен (внук Джеффри Файнса);
  (1933—2004) — британский фотограф (сын Мориса Файнса)
 Файнс, Ранульф (род. 1944) — британский путешественник (внук Юстаса Файнса);
 Файнс, Рэйф (род. 1962) — британский актёр (сын Марка Файнса).
 Файнс, Марта (род. 1964) — британский режиссёр, продюсер и сценарист (дочь Марка Файнса);
  (род. 1965) — английский композитор (сын Марка Файнса);
  (род. 1967) — британский режиссёр (дочь Марка Файнса);
 Файнс, Джозеф (род. 1970) — британский актёр (сын Марка Файнса);
  (род. 1970) — британский писатель (младший сын Натаниэля Файнса);
 Файнс-Тиффин, Хиро (род. 1997) — британский актёр (сын Марты Файнс);